

Aviazione 
 Triton Airlines – compagnia aerea canadese
 SNCASO SO-6000 Triton – aereo sperimentale

Informatica 
 Windows Triton – versione di Windows che fu cancellata

Letteratura 
 Tritón – rivista sportiva messicana
 Triton – raccolta di racconti di L. Ron Hubbard
 Triton – romanzo di Samuel R. Delany del 1976
 Triton – manga di Osamu Tezuka

Nautica 
 Triton – fregata in servizio tra il 1793 e il 1807 nella Reale Marina dei Regni di Danimarca e Norvegia
 SSM-N-2 Triton – missile controcarro

Persone 
 Tritón – wrestler messicano

Personaggi immaginari 
 Triton – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Tecnologia 
 Triton – motocicletta